Соцземледельский — поселок в Балашовском районе Саратовской области, административный центр сельского поселения  Соцземледельское муниципальное образование.

География 
Находится на расстоянии примерно 33 километра по прямой на восток-северо-восток от районного центра города Балашов.

История
Официальная дата основания 1932 год. В июне указанного года на базе участка № 39 совхоза Александровский был организован совхоз «Соцземледелие» с центральной усадьбой в поселке Кирпичева. В это время в совхозе насчитывалось 7 небольших свиноферм, одна коровья ферма и конный цех. В этом же году открылась небольшая школа.

Население 
Постоянное население составило 1139 человек (русские 91%) в 2002 году, 1084 в 2010.

Примечания

Ссылки 

Населённые пункты Балашовского района